Парищево — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Чушевицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Чушевицкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 49,8 км, до центра муниципального образования Чушевиц — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Фоминогорская, Пукирево, Плосково.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Парищево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района